alcohol (stofklasse) – in de scheikunde: een groep van stoffen gekenmerkt door de aanwezigheid van de hydroxylgroep
 ethanol (C2H5OH) – in het dagelijks spraakgebruik: de specifieke alcohol die voorkomt in alcoholhoudende dranken
 alcoholische drank – als pars pro toto elke drank die alcohol bevat